Jij & ik (lied van Jan Smit), een lied van Jan Smit uit 2014
Jij & ik (album), een album van Jan Smit uit 2014
Jij & ik (Bokoesam), een lied van Bokoesam in samenwerking met Idaly uit 2016
Jij & ik (Lil' Kleine), een lied van Lil' Kleine uit 2017
Jij & ik (Sevn Alias), een lied van Sevn Alias uit 2023